Den Familiennamen Granderath tragen:

 Christian Granderath (* 1959), deutscher Film- und Fernsehproduzent
 Reinhard Granderath (1935–2012), Richter am Bundesgerichtshof
 Theodor Granderath S.J. (1839–1902), römisch-katholischer Theologe und Kirchenhistoriker